CKX est un code qui peut faire référence à :
 Chicken Airport, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

ckx est un code qui peut faire référence à :
 la langue caka, une langue parlée au Cameroun.

Code IATA des aéroports